Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2010 in Singapur wurden zwei Wettbewerbe im Basketball ausgetragen. Es nahmen jeweils zwanzig Teams am Jungen- und Mädchenturnier teil. Die Wettkämpfe wurden im Youth Center ausgetragen und folgten den Regeln der FIBA 33.

Medaillen

Jungen

Mädchen

Jungen

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Spiele um die Plätze 17–20 

In dieser Runde treten die fünftplatzierten Länder der vier Vorrundengruppen gegeneinander an.

Spiele um die Plätze 9–16

Spiele um die Plätze 13–16

Spiele um die Plätze 15–16

Spiele um die Plätze 13–14

Spiele um die Plätze 9–12

Spiele um die Plätze 11–12

Spiele um die Plätze 9–10

Finalrunde

Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Spiele um die Plätze 7–8

Spiele um die Plätze 5–6

Halbfinale

Spiel um Platz 3 (Bronze)

Finale (Gold & Silber)

Endergebnis

Mädchen

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Spiele um die Plätze 17–20 

In dieser Runde treten die fünftplatzierten Länder der vier Vorrundengruppen gegeneinander an.

Spiele um die Plätze 9–16

Spiele um die Plätze 13–16

Spiele um die Plätze 15–16

Spiele um die Plätze 13–14

Spiele um die Plätze 9–12

Spiele um die Plätze 11–12

Spiele um die Plätze 9–10

Finalrunde

Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Spiele um die Plätze 7–8

Spiele um die Plätze 5–6

Halbfinale

Spiel um Platz 3 (Bronze)

Finale (Gold & Silber)

Endergebnis

Weblinks 

 
 Ergebnisseiten Basketball
 Website des IOC

Basketball
Basketballveranstaltung 2010
 2010
Jugendbasketball